Vanity of Duluoz (celý název ) je autobiografický román amerického spisovatele Jacka Kerouaca.

Kniha se zakládá na Keroucových zážitcích mezi lety 1935-1946 ze střední školy v Lowellu, Columbia University a druhé světové války. Většina z těchto zážitků však byla již zmíněna v románu Maloměsto, velkoměsto a kniha se tak stává důkazem tvrzení Neala Cassadyho (z románu Vize Codyho), že má-li příběh dosáhnout maximálního účinku, je možné jej předložit publiku jen jednou, neboť převyprávěním se vytratí ona tolik opěvovaná spontánnost . Román trpí nedostatkem výrazu a rytmu a postrádá sílu Kerouacových předchozích děl.

Ústřední postavou je Jack Duluoz, Kerouacovo alter ego.
Do češtiny knihu přeložila Hana Zahradníková a vyjde pod názvem Duluozova marnost (dříve byl název překládán jako Duluozovy marnosti, případně Duluozova marnivost).

Odkazy

Reference 

Knihy z roku 1968
Americké romány
Díla Jacka Kerouaca